Puiseux (Ardennes)
 Puiseux (Eure-et-Loir)
ook:
Puiseux-en-Bray, Oise 
Puiseux-en-France,  Val-d'Oise
Puiseux-en-Retz, Aisne 
Puiseux-le-Hauberger, Oise 
Puiseux-Pontoise,  Val-d'Oise